La Delta Ethniki 1989-1990 è la 8ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1990-1991

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1989
Calcio nel 1990